Simon kan som auktorsförkortning betyda:

 Eugène Simon
 Bryan Kenneth Simon
 Mark J. Simon
 Charles Simon

Robotskapade auktorsförkortningar